Dünnes Eis steht für folgende Filme:

 Jesse Stone: Dünnes Eis, US-amerikanischer Fernsehfilm von Robert Harmon (2009)
 Polizeiruf 110: Dünnes Eis, deutscher Fernsehfilm von Jochen Alexander Freydank (2017)

Siehe auch:
 King Curling – Blanke Nerven, dünnes Eis, norwegischer Film von Ole Endresen (2011)
Auf dünnem Eis